Больша́я Сове́тская у́лица — улица в Смоленске, является границей между Ленинским и Промышленным районами города.

Описание улицы 
Прообраз современной Большой Советской улицы был проложен по приказу Петра I, неоднократно посещавшего Смоленск в 1698—1708 годах. Целью прокладки улицы являлось обзаведение прямой дорогой от побережья Днепра к Молоховской площади (ныне — площадь Победы). Для этого через ров был проложен мост, соединивший улицу Соборная Гора с Молоховской улицей. В 1836 году ров был засыпан, а мост разобран. В первой половине XIX века Молоховская улица была переименована в Большую Благовещенскую. В 1918 году, после установления Советской власти на Смоленщине, Троицкое шоссе и Большая Благовещенская улица были объединены в одну улицу под названием Большая Советская.

Большая Советская улица является одной из важнейших транспортных артерий города. Она располагается в историческом центре Смоленска на протяжении от площади Победы до Успенского моста через Днепр. На улице находится большое количество историко-культурных достопримечательностей города. Большая часть домов — историческая застройка XIX — начала XX веков, многие из них пострадали в годы Великой Отечественной войны и были восстановлены в прежнем виде. Долгое время по улице ходил трамвай, однако в 2001 году рельсы были демонтированы. Примерно в то же время тротуары на улице были замощены брусчаткой, а деревья вдоль дороги вырублены.

Историко-культурные объекты 
Памятники:

 Памятник Михаилу Кутузову, установлен в 1954 году.

Исторические здания и сооружения:

 Большая Советская ул., д. 4. Жилой дом постройки 2-й половины XIX века, ныне — Смоленский областной наркологический диспансер. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 5. Жилой дом постройки конца XIX — начала XX века, ныне — административное здание. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 7. Жилой дом постройки конца XIX века, ныне — административное здание. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 8. Здание бывшей типографии Подземского, рабочие которой принимали активное участие в общегородской политической стачке 1905 года. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., дд. 8а, 9, 11. Комплекс зданий Троицкого монастыря — Троицкий собор, Анно-Зачатьевская церковь, колокольня, ограда с воротами. Памятник истории федерального значения. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 10/2. Здание бывшего Дома Красной Армии, где выступали М. В. Фрунзе и А. С. Серафимович. В советское время — здание областной совпартшколы, с 1970-х годов до настоящего времени главное здание Смоленской сельскохозяйственной академии. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 12/1. Здание Дома книги, где работали выдающиеся смоленские литераторы М. В. Исаковский, А. Т. Твардовский и Н. И. Рыленков. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 15. Жилой дом с магазином постройки конца XIX — начала XX века.
 Большая Советская ул., д. 16. Здание бывшей гостиницы «Европейская», где останавливались В. И. Ленин и А. М. Горький.
 Большая Советская ул., д. 17/1. Жилой дом постройки середины XIX века. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 18/18. Здание бывшего Смоленского окружного суда постройки 2-й половины XIX века. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 20. Жилой дом постройки начала XX века. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 21. Административное здание постройки начала XX века. Ныне — Смоленский областной Союз художников. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 22. Жилой дом с лавкой постройки конца XIX — начала XX века. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 23. Жилой дом постройки конца XIX века. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 24. Жилой дом с магазином постройки 1-й половины XIX века. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 25/29. Здание бывшего клуба Смоленского купеческого общества постройки конца XIX века. В 1919 году здесь прошёл первый съезд региональной комсомольской организации. В настоящее время — здание Смоленской областной библиотеки имени А. Т. Твардовского. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 27/20. Здание бывшей 2-й Смоленской женской гимназии 1902 года постройки. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 30/11. Здание бывшей гостиницы «Смоленск», на которой 25 сентября 1943 года было установлено Красное Знамя, возвестившее об освобождении города от немецких захватчиков. В настоящее время перестраивается под Арбитражный суд. Памятник истории федерального значения.
 Большая Советская ул., д. 33. Жилой дом постройки конца XIX — начала XX века. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 35. Жилой дом постройки конца XIX — начала XX века. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 37. Жилой дом постройки конца XIX — начала XX века. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 39/11. Жилой дом постройки 1940-х годов. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 41/18. Здание банка постройки 1930-х годов. В настоящее время — офис Центробанка РФ в Смоленске. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 43. Бывший дом Волкова, где некогда находилась типография газеты «Днепровский вестник», рабочие которое начали общегородскую политическую стачку в 1905 году. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 43а. Здание бывшей надворной постройки, построена в конце XIX века. Памятник истории регионального значения.
 Большая Советская ул., д. 45. Жилой дом постройки 1-й половины XIX века. Памятник истории регионального значения.

Литература 
 

Улицы Смоленска